Майкл Джозеф Морелл (; род. 4 сентября 1958, , Огайо, США) — деятель спецслужб США, в которых проработал более 30 лет и трижды являлся и. о. директора Центрального разведывательного управления (2011, 2012—2013, 2017).

Биография 
Получил степень бакалавра экономики Акронского университета (1980) и степень магистра экономики Джорджтаунского университета (1984).

В 1980 году поступил на службу в ЦРУ. Начал службу как аналитик по отслеживанию международных проблем в сфере энергетики, затем в течение 14 лет работал в качестве аналитика и руководителя отдела стран Восточной Азии.

В 1996—1998 годах начальник штаба по ежедневному президентскому резюме (, а с 1998 по 1999 год являлся исполнительным помощником директора ЦРУ.

С 1999 г. — начальник отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки в Разведывательном директорате. Затем, в период с 2003 по 2006 год работал за границей. По возвращении на родину в течение трёх месяцев являлся заместителем директора по разведке Национального контртеррористического центра США.

С июля 2006 г. по 5 мая 2008 г. — помощник первого заместителя директора ЦРУ, затем с 5 мая 2008 г. по 6 мая 2010 г. директор по разведке ЦРУ.

14 апреля 2010 г. назначен первым заместителем директора ЦРУ. Вступил в должность 6 мая 2010 г. В этой должности дважды исполнял обязанности директора ЦРУ — с июля по сентябрь 2011 года, и с ноября 2012 по март 2013 года.

12 июня 2013 года официально заявил о своём уходе с занимаемого поста 9 августа по семейным причинам.

В августе 2013 года вошёл в состав комиссии по надзору за АНБ ().

В августе 2016 года, во время президентской кампании в США, Майкл Морелл, ранее не высказывавший публично своих политических предпочтений, в колонке для The New York Times назвал одного из двух ведущих кандидатов на пост президента — Д. Трампа от республиканцев — «невольным агентом Российской Федерации, нанятым Путиным». Тогда же в телевизионном ток-шоу Чарли Роуза заявил, что США следует скрытно убивать россиян и иранцев в Сирии, чтобы «заставить их платить по счетам».

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте ЦРУ
 Официальный профиль на сайте ЦРУ

 Биография на allgov.com

Выпускники Университета Акрона
Выпускники Джорджтаунского университета
Заместители директора ЦРУ
Директора ЦРУ
Персоналии:Спецслужбы США